Ибадов — фамилия; имеет женскую форму Ибадова.
 Ибадов, Маис (род. 1978) — узбекский и азербайджанский борец.
 Ибадов, Рамазан Магеррам оглы (1926—2000) — передовик производства, старший моторист танкера «Алёша Джапаридзе» Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.